Indian Creek ("ruscello indiano" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
Indian Creek (California)
Indian Creek (Florida)
Indian Creek (Illinois)
Indian Creek (Texas)
Indian Creek (Wisconsin)

 Fiume
Indian Creek (Cobbs Creek), in Pennsylvania
Indian Creek (Colorado River), in Utah
Indian Creek (Elwha River), in Washington
Indian Creek (Feather River), in the Sierra Nevada
Indian Creek (Fox River), in Illinois
Indian Creek (New River), in West Virginia
Indian Creek (San Jacinto River), in California
Indian Creek (San Leandro River), in California
Indian Creek (Tennessee River),in Tennessee
Indian Creek (Youghiogheny River), in Pennsylvania

 Storia
Massacro di Indian Creek, del 21 maggio 1832, nei pressi di Ottawa, Illinois